Perreux ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Perreux (Loire) im Département Loire
Perreux (Yonne) im Département Yonne
Le Perreux-sur-Marne im Département Val-de-Marne

Ort in der Schweiz:
 Perreux NE in der Gemeinde Boudry, Kanton Neuenburg

Perreux ist der Familienname folgender Personen:
 Thierry Perreux (* 1963), französischer Handballspieler und -trainer